Mistrzostwa Polski w Szachach 1959 – turnieje szachowe, rozegrane w 1959 r. w Łodzi (mężczyźni, również dogrywka) i Katowicach (kobiety), mające na celu wyłonienie 16. mistrza Polski mężczyzn oraz 13. mistrzynię Polski kobiet. Finał mężczyzn rozegrano systemem kołowym z udziałem 18 zawodników, natomiast kobiet – systemem szwajcarskim z udziałem 28 zawodniczek. 

Złote medale zdobyli: Stefan Witkowski (1. raz w karierze) i Krystyna Hołuj (7. raz w karierze).

Wyniki 16. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Łódź, 18 stycznia – 10 lutego 1959

Dogrywka 
Łódź, 1959

Wyniki 13. Mistrzostw Polski Kobiet 
Katowice, 1959, 12 rund

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 W.Litmanowicz, J.Giżycki, "Szachy od A do Z", tom I, Warszawa 1986, str. 653 i 674
 POL-ch 16th playoff, Lodz 1959 
 ChessBase Megabase 2010

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
1959 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Łodzi